14-й чемпионат Европы по баскетболу — проходил на баскетбольных площадках СССР с 30 мая по 10 июня 1965 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённые на 2 группы. Чемпионом стала сборная СССР (8-й титул). Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной СССР Модестас Паулаускас.

Арены

Результат 
1 раунд

Группа A — Москва

Группа B — Тбилиси

Места 13 — 16

Места 9 — 12

Места 5 — 8

Места 1 — 4

Финал

Итоговое положение

Награды

Состав команд 
 СССР: Геннадий Вольнов, Яак Липсо, Модестас Паулаускас, Арменак Алачачян, Александр Петров, Зураб Саканделидзе, Александр Травин, Вячеслав Хрынин, Висвалдис Эглитис, Николай Баглей, Николай Сушак, Амиран Схиерели. Тренер: Александр Гомельский
 Югославия: Радивой Корач, Иво Данеу, Петар Сканси, Слободан Гордич, Трайко Райкович, Йосип Джерджя, Неманья Турич, Vital Eiselt, Miloš Bojović, Драгон Ковачич, Звонимир Петричевич, Драгослав Разнатович. Тренер: Александар Николич
 Польша: Mieczyslaw Lopatka, Bohdan Likszo, Анджей Пстроконский, Janusz Wichowski, Zbigniew Dregier, Kazimierz Frelkiewicz, Edward Grzywna, Wieslaw Langiewicz, Czeslaw Malec, Stanislaw Olejniczak, Andrzej Perka, Jerzy Piskun. Тренер: Витольд Загурский
 Италия: Massimo Masini, Giambattista Cescutti, Ottorino Flaborea, Gabriele Vianello, Sauro Bufalini, Gianfranco Lombardi, Giusto Pellanera, Massimo Cosmelli, Franco Bertini, Guido Carlo Gatti, Sandro Spinetti. Тренер: Carmine "Nello" Paratore

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1965 года

Примечания

Ссылки 
 FIBA Europe Eurobasket 1965

 
1965 год в баскетболе
Май 1965 года
Июнь 1965 года
Спорт в СССР в 1965 году
Международные соревнования по баскетболу в СССР
Чемпионаты Европы в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Чемпионаты Европы в 1965 году
Чемпионаты Европы в Грузии
Соревнования по баскетболу в Грузии
Спорт в Грузии в 1965 году
1965 год в Москве